hrabstwo Giles (ang. Giles County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Giles (ang. Giles County) w USA, w stanie Wirginia